Александр Пешков:
 Пешков, Александр Иванович (1908—1976) — Герой Советского Союза, подполковник.
 Пешков, Александр Игоревич (род. 1972) — российский военачальник. Командующий Каспийской флотилией с 2021 года, контр-адмирал.